Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1962 se dispute du 26 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Robyn Ebbern.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Margaret Smith.

En double mixte, la paire Margaret Smith et   enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Hobart

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1962
Hobart
Tennis en Australie en 1962
Janvier 1962